Il singolare maschile dell'Open Seguros Bolívar 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robert Farah era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Horacio Zeballos.

Feliciano López ha battuto in finale Carlos Salamanca 6–4, 6–3 .

Teste di serie

 Feliciano López (campione)
 Alejandro Falla (secondo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Horacio Zeballos (semifinali)

  João Souza (quarti di finale)
  Izak van der Merwe (semifinali)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Brian Dabul (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Seguros Bolívar 2011